O Grande Prémio da África do Sul de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
 Corrida: 18 de Abril de 2004
 Número de voltas: 24
 Distância total:111.808 km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2004